Il doppio del torneo di tennis Mundial de Tenis Femenino do Interior 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Verónica Cepede Royg e Adriana Pérez che hanno battuto in finale Maria-Fernanda Alvarez-Teran e Mailen Auroux 4-6, 6-4, [11-9].

Teste di serie 

 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Mailen Auroux (finale)
 Florencia Molinero /  Carolina Zeballos (primo turno)

 Verónica Cepede Royg /  Adriana Pérez (Campionesse)
 Ana-Clara Duarte /  Chieh-Yu Hsu (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mundial de Tenis Femenino do Interior 2013